Ахенобарби (Ahenobarbus) е име на клон на римската плебейска фамилия на Домициите. Името означава „червена брада“ (литературно: „бронзова брада“).

Ахенобарбите стават през 30 пр.н.е. патриции.

 Луций Домиций Ахенобарб (Нерон), римски император, е представител на тази фамилия.

Юлиево-Клавдиева династия